Yang Wei (badmintonistka) – mistrzyni olimpijska w badmintonie
 Yang Wei (gimnastyk) – trzykrotny mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej

ca:Yang Wei